Stati Uniti d'America
 Springville – città della Contea di St. Clair, Alabama
 Springville – census-designated place della Contea di Tulare, California
 Springville – città della Contea di Linn, Iowa
 Springville – township della Contea di Wexford, Michigan
 Springville – villaggio della Contea di Erie, New York
 Springville – township della Contea di Susquehanna, Pennsylvania
 Springville – città della Contea di Utah, Utah
 Springville – census-designated place della Contea di Tazewell, Virginia
 Springville – città della Contea di Adams, Wisconsin